Rapallofördraget kan åsyfta:

 Rapallofördraget (1920) – ett fredsfördrag från 1920 mellan Italien och Serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike  
 Rapallofördraget (1922) – ett fördrag från 1922 mellan Sovjetunionen och Tyskland